Улица Отдыха — название нескольких улиц в странах бывшего СССР.

 Улица Отдыха — название улицы Кирова в Екатеринбурге в 1921—1939 годах.
 Улица Отдыха — улица в Екатеринбурге.
 Улица Отдыха — улица в Киеве.
 Улица Отдыха — улица в Санкт-Петербурге.